La saison 2011-2012 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la .

Saison régulière

Barrages 
Tour de qualification pour les séries éliminatoires. Au meilleur des trois matchs.

Séries éliminatoires

Champion 2012 : Eisbären Berlin

Voir aussi

Références

Liens externes 
  Résultats sur le site de la DEL

Articles connexes 
 x

Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Hockey sur glace M1
Allemagne